

Mythologie 
 Latta, déesse tchétchèno-ingouche (Caucase, Russie) de la terre.

Patronyme 

 Bob Latta (1956-), homme politique américain ;
 Chris Latta (1945-1994), acteur, doubleur et humoriste américain ;
 David Latta (1967-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Gordon Latta (1905-1990), auteur britannique de roman policier ;
 Ivory Latta (1984-), joueuse américaine de basket-ball ;
 John Latta (1867-1946),1er baronnet, homme d'affaires écossais ;
 Michael Latta (1991-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Vicky Latta (1951-), cavalière néo-zélandaise.

Toponyme 

En Australie :
 Port Latta, port de minerai de fer

Aux États-Unis :
 Latta, census-designated place de l’État de l’Oklahoma.
 Latta, dans l’État de Caroline du Sud.

Ailleurs que sur Terre :
 Latta Corona, une corona sur la planète Vénus.